A Bid for Fortune – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 A Bid for Fortune – film del 1917 diretto da Sidney Morgan